Bălnaca se poate referi la:
Localități din România:
Bălnaca, Bihor
Bălnaca-Groși, Bihor